Чаптыков:

 Чаптыков — аал в Бейском районе Хакасии.
 Чаптыков, Владимир Герасимович (1940—2011) — советский, российский, хакасский певец, педагог, государственный деятель.